Argoctenus vittatus (Rainbow), spinnensoort
 Argoctenus vittatus (Simon), spinnensoort